

Населені пункти та їхні частини
 Росткі — село в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Росткі — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Росткі — село в гміні Медзна Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Росткі — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Росткі — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Росткі — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Росткі — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Росткі — осада в гміні Видміни Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки